Braver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), auteur américain
, pseudonyme de l'auteur Gary Goshgarian
 (né en 1948), journaliste correspondante américaine

Homonymie de patronyme